Макна́бия () — род растений семейства Вересковые.

Этимология названия 
Род Макнабия назван в честь шотландского ботаника и садовода  (1780—1848).

Виды 
Род включает в себя следующие виды:

Примечания

Ссылки 
 ZipcodeZoo.com: Macnabia
 Сalflora.net: botanical names

Вересковые
Таксоны растений, названные в честь людей